Нургали Кулшыманович Мамыров (; 27 сентября 1938, с. Алгабас, Кегенский район, Алма-Атинская область, КазССР, СССР — 29 мая 2021) — советский и казахский крупный учёный-педагог,  (1978),  (1980),  (2003). Лауреат премии имени Чокана Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук (2002).

Биография 
Родился 27 сентября 1938 годр в селе Алгабас Кегенского района Алматинской области. Происходит из рода албан Старшего жуза.

В 1961 году с отличием окончил экономический факультет КазГУ и был оставлен на кафедре преподавателем.

С 1961 по 1963 год — преподаватель кафедры отраслевых экономик и экономики промышленности КазГУ.

С 1966 по 1976 год — старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой научной организации труда и промышленности производства Алматинского института народного хозяйства.

С 1976 по 1987 год — проректор по научной работе, ректор Алматинского института народного хозяйства.

С 1987 по 1988 год — старший научный сотрудник Таджикского научно-исследовательского института экономики и организации сельскохозяйственного управления.

С 1991 по 1993 год — ректор Республиканского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Казахстан.

С 1993 по 1994 год — ректор Алматинского технологического института.

С 1994 по 2001 год — ректор Казахской государственной академии управления (с 2001 года Казахский университет экономики).

С 2001 по 2005 год — ректор Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова.

Научные, литературные труды 
С 1963 по 1966 год — учился в аспирантуре Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

В 1966 году успешно защитил диссертацию на соискание ученый степени кандидата экономических наук на тему: «Экономическая эффективность концентрации производства в легкой промышленности Казахской ССР».

В 1978 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Оптимальные размеры производственных систем в промышленности (теория, методология и проблемы)» в Институте экономики Академии наук Казахской ССР.

В 1979 году присвоено ученое звание профессора.

Профессор Мамыров Н. К. подготовил 17 докторов и 53 кандидатов наук, руководит аспирантами и соискателями пп защите докторских и кандидатских диссертаций.

Награды и звания 
 1979 — Нагрудный знак «Отличник высшей школы СССР»
 1981 — Орден Дружбы народов
 1985 — Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 1986 — Медаль «Ветеран труда»
 1988 — Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР»
 1998 (22 октября) — Орден Парасат
 1998 (17 августа) — Медаль «Астана»
 2001 (3 декабря) — Благодарственное письмо Президента РК и медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2002 — «Золотая медаль SPI» (Франция) — за укрепление связей промышленности и образования.
 2002 — Премия имени Ч. Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук
 2002 (22 октября) — Медаль «За заслуги перед высшей школой» (Международная академия наук Высшей школы) и др.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Университета Нархоз
Ректоры Университета Нархоз
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР